Киричу́к — украинская фамилия. Известные носители:
 Киричук, Василий Павлович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Киричук, Степан Михайлович (род. 1949) — российский политик.
 Киричук, Татьяна Николаевна — артистка Государственного академического русского хора им. Свешникова, Заслуженная артистка России (1997).
 Киричук, Юрий Анатольевич (1956—2002) — украинский историк.